Mapur (Bintan Pesisir), een plaats in Indonesië
Mapur (Riau Silip), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing